Финкасл има више значења:
 Финкасл (Тенеси)
 Финкасл (Вирџинија)
 Финкасл (Кентаки)